Clwyd South steht für:

 Clwyd South (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Clwyd South (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales